Минимум — это наименьшее возможное количество чего-либо в данном контексте.

В математике 
 в математическом анализе минимум — один из видов экстремума, наименьшее значение функции на заданном интервале.
 в теории множеств минимум — элемент  частично упорядоченного множества , удовлетворяющий условию 
 Минимум — -арная операция (операция над  числами), возвращающая наименьшее из чисел.

Другое 
 Прожиточный минимум
 Метеорологический минимум

См. также 

 Экстремум
 Максимум